Mandês — povo da África Ocidental
 Mandingas — povo da África Ocidental
 Línguas mandês — línguas da África Ocidental
 Língua mandinga — língua da África Ocidental
 Garos — povo de Bangladeche